José Marques ist der Name folgender Personen:

* José Marquês (* 1983), portugiesischer Dartspieler
 José Marques da Silva (1869–1947), portugiesischer Architekt
 José António Marques (1822–1884), Armeearzt und Gründer des Portugiesischen Roten Kreuzes
 José Antônio Aparecido Tosi Marques (* 1948), brasilianischer Geistlicher, Erzbischof von Fortaleza
 José Calasanz Marqués (1872–1936), spanischer Geistlicher
 José Maria Marques, portugiesischer Gouverneur von Portugiesisch-Timor